Lachaman ist der Name einer Heilbronner Glockengießerdynastie.

 Jerg Bernhart Lachaman († 1524), deutscher Glockengießer
 Johann Lachamann (1491–1538), lutherischer Theologe und Reformator, siehe Johann Lachmann

Siehe auch:
 Lachmann